Акоп Овнатанян (; 1692—1757) — армянский художник, сын и ученик Нагаша Овнатана, родился в Ереване, с 1710 жил в Тифлисе.
Вместе с отцом и братом Арутюном (1706 — ?) украшали миниатюрами рукописные книги, расписывали вместе с отцом собор в Эчмиадзине.

Литература 
 «Популярная художественная энциклопедия» 2-я книга, издательство «советская энциклопедия», 1986 г.
 М. Казарян «Художники Овнатаняны» Москва, 1969 г.

Ссылки 
 [bse.sci-lib.com/article083527.html Большая советская энциклопедия]

См. также 
 Изобразительное искусство Армении

Акоп
Художники XVIII века